Gottifredi ist der Familienname von

 Alessandro Gottifredi (1595–1652), italienischer Jesuit und Ordensgeneral
 Francesco Gottifredi (1596–1669), italienischer Antiquar und Münzsammler, jüngerer Bruder von Alessandro